Disco Delivery Sound, (traducibile come "il suono per distribuire la disco") conosciuto più semplicemente come "D. D. Sound", è lo pseudonimo usato dai Fratelli La Bionda tra il 1977 e il 1981 con il quale firmarono alcune loro produzioni in stile disco.

Storia del gruppo 
La scelta di utilizzare questo nome d'arte parallelamente al loro vero cognome fu mutuata dalle produzioni di Barry White, che fu solito firmare alcuni lavori come la The Love Unlimited Orchestra, offrendo così al mercato due marchi che potessero circolare nel mercato autonomamente senza che uno dei due ne potesse occupare una posizione troppo eccessiva rischiando la saturazione.

Diversi i successi internazionali prodotti con questo nome tra cui spiccano: Disco Bass (che fu per qualche tempo anche sigla della Domenica Sportiva), 1.2.3.4... Gimme Some More!, Café, She's not a disco lady, Hootchie Cootchie.

Discografia

33 giri 
 1977 - Disco Delivery (Baby Records, LPX 018; pubblicato all'estero con il titolo Burning Love e la scaletta dei brani modificata)
 1977 - 1-2-3-4 Gimme Some More! (Baby Records, LPX 021)
 1978 - Cafè (Baby Records, LPX 026)
 1979 - The Hootchie Cootchie

45 giri 
 1977 - Disco bass/Disco bass (instrumental) (Baby Records, BR 031)
 1977 - Burning love/Shopping Baby (Baby Records, BR 041)
 1977 - 1-2-3-4 Gimme some more!/We like it (Baby Records, BR 045)
 1978 - Hawaii calls me home/Sweet freedom (Baby Records, BR 065)
 1979 - Café (New American version)/She's not a Disco Lady (Baby Records, BR 085)
 1979 - Hootchie Cootchie (Huci-Cuci) (Baby Records, BR 093)
 1981 - Wake up in the night/The night they invented disco (Baby Records, BR 50248)

CD 
 2018 -  Greatest Hits (Zyx, ZYX 21170-2)

Bibliografia 
 Autori Vari (a cura di Gino Castaldo), Enciclopedia della canzone italiana, editore Armando Curcio, 1990; alla voce La Bionda
 Eddy Anselmi, Festival di Sanremo. Almanacco illustrato della canzone italiana, edizioni Panini, Modena, alla voce Carmelo e Michelangelo La Bionda, pag. 752

Coppie di fratelli o sorelle
Duo musicali
Gruppi e musicisti della Sicilia